Окжетпес:
 «Окжетпес» — казахстанский футбольный клуб из города Кокшетау.
 «Окжетпес» — казахстанский женский футбольный клуб из города Кокшетау.
 «Окжетпес» — казахстанский женский баскетбольный клуб из города Кокшетау.
 «Окжетпес» — стадион футбольного клуба «Окжетпес».
 Окжетпес — село в Бурабайском районе Акмолинской области Казахстана.
 «Окжетпес» — санаторий в Казахстане.
 Окжетпес — гора на берегу озера Боровое в Казахстане.